Antarktisskarv (Leucocarbo bransfieldensis) är en fågel i familjen skarvar inom ordningen sulfåglar.

Utseende 
Antarktisskarven är svart ovan med ett vitt band på skuldrorna. Undersidan är vit. På huvudet syns orangegula vårtor på pannan, blå ögonring och under häckningstid en liten stel huvudtofs. Ungfågeln är mycket mer anspråkslös, i stort sett mörk ovan och ljus under. Arten är mycket lik flera andra skarvarter, men är den enda skarven i sitt utbredningsområde.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer på Sydshetlandsöarna och Antarktishalvön. Den fördes tidigare till det stora komplexet kring kejsarskarven och vissa gör det fortfarande.

Släktestillhörighet 
Antarktisskarv placerades tidigare ofta i släktet Phalacrocorax. Efter genetiska studier som visar på att Phalacrocorax består av relativt gamla utvecklingslinjer har det delats upp i flera mindre, varvid antarktisskarv med släktingar lyfts ut till släktet Leucocarbo.

Skarvarnas släktskap 
Skarvarnas taxonomi har varit omdiskuterad. Traditionellt har de placerats gruppen i ordningen pelikanfåglar (Pelecaniformes) men de har även placerats i ordningen storkfåglar (Ciconiiformes). Molekulära och morfologiska studier har dock visat att ordningen pelikanfåglar är parafyletisk. Därför har skarvarna flyttats till den nya ordningen sulfåglar (Suliformes) tillsammans med fregattfåglar, sulor och ormhalsfåglar.

Levnadssätt 
Antarktisskarven häckar i klippig terräng, både på öar och fastland. Liksom sina närmaste släktingar håller den sig nära häckningskolonierna, förutom vintertid då isen tvingar den ut till öppet vatten.

Status 
Internationella naturvårdsunionen IUCN betraktar inte antarktisskarven som en egen art, varför dess hotstatus formellt inte bestämts. Arten är mycket vanlig, exempelvis med 10 000 par på Antarktiska halvön, 700 par i Sydshetlandsöarna och 205 par på Elephant Island. Beståndet ökade fram till mitten av 1980-talet, varefter den minskade i antal under senare delen av 80-talet och 90-talet. Undersökningar 2001–2007 visade att minskningen avstannat. Den anses inte vara hotad.

Namn 
Fågelns vetenskapliga artnamn syftar på Bransfieldsundet.

Referenser

Externa länkar 

Skarvar
Fåglar i antarktiska regionen